RLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bornite (Stati Uniti)
 RLU – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa RusLine, Aeroporto di Mosca-Vnukovo (Russia)